Vadlány-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vadlány-lyuk, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadlány-lyuk, a Rezi Vadlán-lik másik neve.
 Vadlány-lyuk, a Vadlán-lik másik neve.
 Vadlány-lyuk, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.